Puilasut Kangilliit bezeichnet:
 Puilasut Kangilliit (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Puilasut Kangilliit (Fluss), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland